Clube FM Jericoacoara é uma emissora de rádio brasileira sediada em Jijoca de Jericoacoara, cidade do estado do Ceará e é afiliada da Rede Clube FM. Opera pelo dial FM, na frequência 91,7 MHz e pertence ao Grupo Cidade de Comunicação. É oriunda da migração da frequência AM 1380 kHz, que operou a Rádio Jeri. A emissora conta com um estúdio auxiliar em Fortaleza.

História 
Foi inaugurada em Jijoca de Jericoacoara, durante a década de 1990, a Rádio Jeri, que tinha programação popular e operava pela frequência AM 1380 kHz, outorgada ao Grupo Cidade de Comunicação. Em outubro de 2017, foi anunciado que o grupo lançaria em breve uma afiliada da Jovem Pan FM na cidade, sucedendo a Rádio Jeri na migração AM-FM através da frequência 91,7 MHz, o que foi confirmado em maio de 2018. Durante o ano, a emissora passou por um longo processo antes iniciar suas operações, como a autorização da utilização de equipamentos, o recebimento de prefixo e a devolução da frequência AM.

Em 28 de março de 2019, a frequência entrou no ar em caráter experimental, executando músicas intercaladas com vinhetas de expectativa para o lançamento da emissora. A Jovem Pan FM Jericoacoara estreou oficialmente ao meio-dia de 14 de junho, quando passou a veicular a programação da rede com o programa Pânico. O início das operações contou com a presença das diretoras do Grupo Cidade, Mayara Silva e Gaída Dias, dentro do estúdio da emissora em Fortaleza, que ficaram responsáveis por colocá-la no ar. Na noite do dia seguinte, foi promovido um evento na Praça Principal de Jericoacoara para comemorar o lançamento da rádio, que contou com a presença dos locutores das rádios do grupo Guido Maia, Gleryston Oliveira e Juliana Ferraz, e do humorista Lailtinho Brega.

Em 1 de maio de 2022, a FM 91.7 encerrou a afiliação com a Jovem Pan FM e foi confirmado que seria afiliada da rede Clube FM, como forma de aumentar sua audiência na região. A emissora estreou no dia 13, as 08h, durante o programa Clube do Fã, houve também uma solenidade de inauguração nas dependências do Grupo Cidade.

Ligações externas 
 
 

Jericoacoara
Estações de rádio do Ceará
Estações de rádio fundadas em 2019
Grupo Cidade de Comunicação